ТКН — многозначная аббревиатура:
 ТКН — твердотельный контроллер нагрузки
 ТКН — температурный коэффициент напряжения
 ТКН — тетракарбонил никеля

См. также 
 ЛТКН — лучевая терапия киберножом
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей